Вадим Чернов:
 Чернов, Вадим Александрович (род. 1994) — российский хоккеист с мячом.
 Чернов, Вадим Васильевич (1924—2002) — доктор технических наук, профессор.
 Чернов, Вадим Георгиевич (1932—1990) — геолог, литолог, палеонтолог и историк науки.